Franco Gianesello (n. 1938) – ex calciatore italiano
 Sereno Gianesello (1912-1986) –  allenatore di calcio e calciatore italiano,